L'édition 2001 du tournoi de tennis Stuttgart Indoors se déroule du 15 au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  de la saison et de la dernière édition du tournoi. Tommy Haas remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Sandon Stolle celle en double.

Lauréats 
Tommy Haas remporte son  en simple en battant en finale Max Mirnyi. Il s'agit du seul Tennis Masters Series et  sur dur en carrière de l'Allemand.

En double, Max Mirnyi et Sandon Stolle remportent leur  ensemble en battant en finale Ellis Ferreira et Jeff Tarango. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Premiers tours

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Stuttgart Indoors
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en octobre 2001